Index Catalogue – dopełnienie New General Catalogue
 Index Copernicus – parametr oceny polskich czasopism naukowych
 Intelligence Community
 InterCity – kategoria pociągu
 IC – ang. inspiratory capacity – pojemność wdechowa
 IC – ang. Integrated Circuit – układ scalony